De Blåkläder Belgian Darts Open 2022 was het twaalfde Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 23 tot en met 25 september in Wieze.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld, kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 26 juli 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 2 augustus 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 27 augustus 2022), de twee hoogst gerangschikte Belgische spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 22 september 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 29 juli 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 26 juni 2022).

Luke Humphries, Gerwyn Price en Michael Smith trokken zich nog voor de loting terug, waardoor Martin Schindler, Gabriel Clemens en Adrian Lewis een geplaatste status kregen. Er werden drie extra spelers toegevoegd uit de Host Nation Qualifiers.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in België
Sport in Lebbeke